Skrót CIMUN może oznaczać:
 Cairo International Model United Nations
 Chicago International Model United Nations